Meyer zu Uptrup ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Meyer zu Uptrup (* 1934), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Wolfram Meyer zu Uptrup (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker